Composante terre (niderl. Landcomponent) – wojska lądowe, jeden z rodzajów Belgijskich Sił Zbrojnych.

Wyposażenie

W służbie

Pojazdy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wojska lądowe
Wojsko belgijskie